Palsy is een Engelstalige medische term afgeleid van het woord paralysis. Het duidt op verlammingsverschijnselen al dan niet gepaard gaande met verlies van gevoel en ongecontroleerde bewegingen.

Zie ook 
 Progressieve supranucleaire parese
 Cerebrale parese
 Aangezichtsverlamming van Bell
 (pseudo)bulbaire parese
 Erb–Duchenne palsy
 Dejerine-Klumpke palsy

Neurologische aandoening